Hr. Ms. O 21, een Nederlandse onderzeeboot van de O 21-klasse.
 O 21-klasse, een Nederlandse serie van onderzeeboten.